Il Déjà vu è un fenomeno psicologico, caratterizzato dalla sensazione di aver già visto o vissuto un avvenimento. Può anche riferirsi a:

Cinema
Déjà vu - Amore e morte – film del 1985 diretto da Anthony Richmond
Déjà vu – film del 1988 diretto da Juliusz Machulski
Déjà vu – film del 1997 diretto da Henry Jaglom
Déjà vu - Corsa contro il tempo (Déjà vu) – film del 2006 diretto da Tony Scott

Informatica 
 DjVu – tecnologia di compressione dell'immagine
 DejaVu – famiglia di font

Letteratura
 Déjà vu (Remainder) – romanzo del 2007, scritto da Tom McCarthy.
 Déjà vu – manhwa

Musica 
 Déjà vu – album di Crosby, Stills, Nash & Young del 1970
 Déjà vu – album dei Blue System del 1991
 Déjà-vu – album di Hitomi del 1997
 De-Javu – progetto house italiano del 2001
 Deja Vu (All Over Again) – album di John Fogerty del 2004
 Deja Vu – album di Mike Singer del 2018
 Déjà vu – singolo di Beyoncé del 2006, dall'album B'Day
 Deja vu – brano musicale di Olivia Lewis del 2006
 Deja vu – singolo di Inna del 2009
 Dejavu – album di Koda Kumi del 2011
 Déjà vu – album dei Negrita del 2013
 Déjà vu – album di Giorgio Moroder del 2015
 Déjà vu – singolo di Giorgio Moroder del 2015
 Deja Vu – singolo di Post Malone del 2016
 Deja Vu – singolo di Mike Singer del 2017
 Déjà vu – singolo di Prince Royce e Shakira del 2017
 Deja Vu – singolo di Olivia Rodrigo del 2021
 Déjà vu – singolo di Annalisa Minetti del 2022

Televisione 
 Déjà vu – episodio della terza stagione di Lost
 Déjà vu – episodio in due parti della sesta stagione di Magnum, P.I.
 Déjà vu – serie televisiva francese

Videogiochi
 Déjà Vu – videogioco del 1986

Altro 
 Déjà vu – montagne russe del parco Six Flags Magic Mountain